Вале́рий Никола́евич Андре́ев:

 Андреев, Валерий Николаевич (1953—2010) — советский футболист.
 Андреев, Валерий Николаевич (род. 1957) — российский серийный убийца и насильник.